Rampant — п'ятий студійний альбом шотландської групи Nazareth.

Композиції 
 Silver Dollar Forger (Parts I & II) - 5:37
 Glad When You're Gone - 4:17
 Loved and Lost - 5:11
 Shanghai'd in Sanghai - 3:43
 Jet Lag - 6:43
 Light My Way - 4:09
 Sunshine - 4:15
 Shapes of Things / Space Safari - 6:21
 Shanghai'd in Shanghai - 3:43
 Shapes of Things - 3:21
 Sunshine - 2:59
 Silver Dollar Forger - 3:49

Джерела 
 Rampant  allmusic
 Rampant  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nazareth